Курчало́й () — город (с 2019 года) в Чеченской Республике Российской Федерации. Административный центр Курчалоевского района.

Образует муниципальное образование «Курчалойское городское поселение», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Город Курчалой расположен на предгорной равнине, на правом берегу реки Гумс, чуть выше впадения в неё рек Хунга и Талинг. Находится в 42 км к юго-востоку от города Грозный и в 20 км к югу от ближайшей железнодорожной станции Гудермес.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Иласхан-Юрт, на востоке — село Майртуп, на юго-востоке — село Джигурты, на юге — сёла Ники-Хита и Джагларги, на юго-западе — село Автуры и на северо-западе — село Гелдагана.

История 
В основу названия населённого пункта Курчалой легло названия чеченского тайпа — Курчалой (). Из описания исторического топографического очерка А. И. Попова, сообщается, что Курчалойцы из округа Нашха в XIII веке основали селение Курчал на территории современного Веденского района. Первое упоминание о Курчалое относится к 1732 году и записано в «Реестре горским владельцам» комендатом Д. Ф. Еропкиным в крепости Кизляр. Семён Броневский отмечал с. Курчалой как первоначально входившее в округ Качкалык. Позже селение Курчалой, которое находилось в восточной части Чечни, упоминается путешественником Иоганом Гюльденштедтом в 1770 году.

В 1819—1821 годах в ходе Кавказкой войны, был проведён ряд карательных экспедиций против Качкалыковских аулов. Село было разрушено. В период 1819—1821 годов Курчалойцы переселились с хребта Качкалык на территорию современного города Курчалой, где основали селение Курчалой-юрт вдоль реки Талинг. По данным А. П. Берже на 1850 год Курчалой является большим населённым пунктом. В ноябре 1840 года в походе генерала Павла Граббе в большую Чечню через майртупский лес (Курчалой) к селениям Майртуп и Аку-Юрт принимал участие поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лермонтов. В одной из экспедиций 17-18 февраля 1852 года в майртупский лес участвовал юнкер Лев Толстой, где по его признанию он чудом спасся от смерти.

16 марта 1852 года барон Николаи провёл подготовительную работу к будущей зимней экспедиции, произвёл движение от укрепления Куринского через майртупскую просеку к большому аулу Курчалой. В начале 1857 года генерал-лейтенант Евдокимов решил возвести два укреплёных пункта: у селения Автуры и на Мичике, у Хоби-Шовдана. Для выполнения этой задачи он собрал два отряда. Оба отряда должны были двигаться на встречу друг другу, прорубая просеки в лесах. 18 января колонна Евдокимова, соединилась на берегах Мичика с отрядом барона Николаи и 19 января с боем заняла большой аул Курчалой, входивший в Мичикское наибство. Проложив широкую (в 750 саж.) просеку через Гельдыгенский лес, соединив Герменчукскую поляну с Шалинской.

Аул оказался оставленным жителями. Сакли в нём тянулись на протяжении по меньше мере одной версты по течению маленькой речки Тельник. На обоих своих оконечностях аул шире; в верхней его части было несколько хороших сакель, и вообще он имел вид богатый при нём хорошие сады. Летом это должно быть место пребывание очень приятное. Приноравливаясь к расположению аула, я поручил подполковнику Краузе занять его верхнюю половину. Остальные четыре батальона, под моим начальством расположились в нижней половине аула, часть которой, находящуюся на левом берегу Тельника, среди прекрасного сада, должен был занять подполковник Цитовский.

По состоянию на 1883 год в селе имелось 12 мечетей. До возникновения большого села Курчалой, на его месте находилось несколько маленьких аулов. Об одном из них в 1842 году офицер Тенгинского полка С. И. Беляев писал в своём дневнике:

Местность аула Галэ прекрасна. Здесь, мне казалось, не худо было бы выстроить крепость. Аул лежит от Гильдагана в трёх верстах, на восток. В Чечне однако же есть два удобнейшие места для построения укреплений. Это — в Артуре и в этом Галэ, находящемся в семи верстах от него, идя от Грозной, через Артур к куринскому укреплению (Ойсунгур). В обоих этих аулах хорошие реки; вода не может быть отведена горцами, или испорчена, как они это нередко делают, — не испортят потому, что эти реки проходят многими аулами.

В 1944 году, в связи с депортацией чеченцев и упразднением Чечено-Ингушской АССР, населённый пункт был назван в честь Валерия Чкалова. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 апреля 1957 года селу возвращено прежнее название.

Статус города 
До своего преобразования в город, в начале января 2019 года, Курчалой был крупнейшим сельским населённым пунктом Чеченской Республики. 4 октября 2018 года Парламент Чечни принял решение о преобразовании сельского поселения Курчалой в город. В соответствии с законом Чеченской Республики от 29.12.2018 № 76-РЗ «О преобразовании сельского населённого пункта — села Курчалой» село Курчалой было преобразовано в город. Данный закон вступил в силу через 10 дней после своего опубликования, то есть 9 января 2019 года.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Экономика и инфраструктура 
 Сельское хозяйство
В экономике Курчалоя преобладает сельское хозяйство (в основном выращивание зерновых культур и сахарной свеклы). Некоторые из уже существующих предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, были полностью или частично разрушены во время чеченской войны.

 Промышленность
Курчалоевский электромеханический завод (КурЭМЗ) — предприятие, нацеленное на проектирование, производство и поставку энергосберегающего осветительного оборудования. Завод начал свою деятельность 1 января 2013 года и выпускает универсальные светодиодные светильники. На проектную мощность предприятие должно выйти в 2019 году. Планируется, что к этому времени в нём будут трудиться 200—400 работников.

Религия 

Основной религиозной конфессией в городе, как и во всей Чечне, является ислам суннитского толка, который представлен в виде двух суфистских школ (тарикатов) — накшбандия и кадирия.
 Соборная мечеть Курчалоя имени Кунта-хаджи Кишиева (на 5000 человек).
 Мечеть имени Янгулби-шейха Дохтукаева.
 7 квартальных мечетей.

Тайпы 
Курчалой, Ялхой, Билтой, 
Бийтарой, Хой, Цонтарой, Ширдий, Аккхий, Iалларой, Айткхаллой, Буной,
Гордалой, Дишний.

Транспорт 
В 2020 году в городе открылась новая автостанция, она будет обслуживать 4 маршрута с общим объёмом перевозок до 500 пассажиров в день.

 Действует один маршрут городского автобуса и один междугородный Курчалой — Грозный, обслуживаемые ГУП «Чечавтотранс».

Культура 

 Дворец культуры и искусства имени Султана Магомедова.

Образование 

 Среднее образование
 5 средних общеобразовательных учреждений.
 Высшее образование
 Курчалоевский исламский институт имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Спорт 
 Футбольный спортивный клуб «Турпал».
 Физкультурно — спортивный комплекс «Турпал».
 Стадион домашняя арена футбольного клуба «Турпал».

Связь 
 Операторы сотовой связи — МТС, Билайн, Мегафон.
 Филиал АО Электросвязь.
 Республиканский интернет — провайдер — «Вайнахтелеком».

Средства массовой информации 
 Курчалоевская районная газета «Родина Героя».
 Официальный сайт администрации Курчалоевского муниципального района.

Известные уроженцы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Курчалой